Початково:
 Початково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Плосковский сельсовет.
 Початково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Ростиловский сельсовет.